Gullmarsplan – piazza di Johanneshov, quartiere di Stoccolma nel Söderort
Gullmarsplan – stazione della metropolitana di Stoccolma